Alfred von Gescher ist der Name folgender Personen:

* Alfred von Gescher (Politiker, 1844) (1844–1932), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker, MdR 
  Alfred von Gescher (Politiker, 1893) (1893–1979), deutscher Verwaltungsjurist und Gerichtspräsident